A International Society of Hildegard von Bingen Studies (Sociedade Internacional de Estudos sobre Hildegard von Bingen) é uma instituição cultural dos Estados Unidos dedicada ao estudo da vida e obra de Hildegard von Bingen.

Foi fundada em 1983 pelo professor Bruce Hozeski, da Ball State University, está sediada em Saint Paul, Minnesota, e tem entre seus membros acadêmicos e outros entusiastas da contribuição cultural de Hildegard. A Sociedade promove intercâmbios culturais em nível internacional, a cooperação entre academias e universidades, realiza conferências e seminários, publica uma revista e dá apoio a estudos e publicações que tragam uma contribuição original para o conhecimento do legado da mística, teóloga, médica e compositora do século XII.

Ligações externas
International Society of Hildegard von Bingen Studies - Página oficial

Sociedades
Associações culturais
Organizações dos Estados Unidos